Ian is een voornaam. Het is een Gaelic variant van de naam Jan.

Ian Curtis, Britse zanger/songwriter
 Ian (cartoonist), Belgische cartoonist
 Ian Anderson, Schots zanger en multi-instrumentalist
 Ian Bostridge, Britse tenor
 Ian Fleming, Brits schrijver
 Ian Harte, Iers voetballer 
 Ian Holm, Engelse film- en theateracteur
 Ian Thorpe, Australische zwemmer
 Ian Woosnam, Britse golfspeler
 Ian Ziering, Amerikaans acteur
 Ian Somerhalder, Amerikaans acteur, ook wel bekend als Damon Salvatore van de The Vampire Diaries
 Ian Thomas, Belgische zanger